Мануйлович Іван Мануїлович — керівник Генеральної канцелярії Першої Малоросійської колегії в 1724—1727 роках, Генеральний осавул в 1728—1738 роках.
 Мануйлович Софія Андріанівна — українська актриса, драматург та режисер радянських часів.

Див. також 
 Манойлович